Анета Флорчик (, псевдоним Atena; род. 1982) — польская спортсменка, одна из сильнейших женщин в мире.

Биография и карьера 
Родилась 26 февраля 1982 года в польском городе Мальборк.

Свою спортивную карьеру начала в возрасте 16 лет как пауэрлифтер. Несколько раз выигрывала чемпионат Польши, а в 2000 году стала чемпионкой Европы. Анета Флорчик стала первой польской спортсменкой, преодолевшей барьер  в пауэрлифтинге 

После того, как она была отстранена от участия в национальной сборной (впоследствии отстранение от участия было в суде признано необоснованным и отменено), она начала заниматься тяжелой атлетикой, став польской чемпионкой среди юниоров и вице-чемпионкой среди взрослых.

В 2003 году в Замбии завоевала звание самой сильной женщины мира, а в 2004 году в Ирландии стала самой сильной женщиной Европы.

Стала сильнейшей женщиной мира в 2003 (World’s Strongest Woman), а также в 2005, 2006 и 2008 годах (World Strongwoman Championships), выиграв больше соревнований, чем любая другая женщина в истории, согласно Книге рекордов Гиннеса.

Вне спорта 
Анета Флорчик была участницей польской версии шоу «Танцы на льду» («» и «»). Её первым партнером был , вторым — Мацей Левандовский, с которым она заняла третье место.

Широкую популярность спортсменка получила после появления в Интернете видеоклипов, в которых Анета скручивала руками в трубочку тефлоновую сковороду. Видео вызвало большой интерес у прессы. В феврале 2008 года она была приглашена на испанское шоу, где были представлены необычные попытки побить рекорды Гиннесса — Анета установила рекорд, скрутив четыре сковороды за одну минуту. В ноябре 2008 года в китайском шоу она улучшила своё достижение, скрутив пять сковородок.

См. также

Примечания

Ссылки 
 The Female Polish Powerhouse
 Pictures of Aneta Florczyk
 Most people lifted and thrown in 2 minutes (female)
 7 Women From the Guinness Book of Records Who Look So Unreal You Want to Touch Them 
 Анета Флорчик способна поднять 500 кг веса, скрутить сковороду рулетом и поднять над головой 12 мужчин за две минуты.

Тяжелоатлеты Польши